Александр Савицкий:
 Савицкий, Александр Ануфриевич (1924—2015) — белорусский писатель и общественный деятель.
 Савицкий, Александр Валерьевич (род. 1972) — украинский хоккеист.
 Савицкий, Александр Иванович (1887—1973) — советский хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор.
 Савицкий, Александр Леонидович (1948—2019) — российский поэт, общественный деятель.
 Савицкий, Александр Павлович (род. 1951) — российский биохимик.